Ada Creek  ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Ada Creek (Chattahoochee River), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Ada Creek (Sawbill Lake), Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Ada Creek (Big Dry Creek), Fluss im Flathead County im Bundesstaat Montana
 Ada Creek (Hungry Horse Reservoir), Fluss im Garfield County im Bundesstaat Montana
 Ada Creek (Huckleberry Creek), Fluss im Bundesstaat Washington

in Australien:
 Ada Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River im Northern Territory, Australien